Les Parasaurolophini forment une tribu éteinte de dinosaures herbivores, appartenant à l'ordre des ornithischiens, au sous-ordre des ornithopodes, à la famille des hadrosauridés et à la sous-famille des lambéosaurinés.

Datation 
Ces animaux ont vécu au Crétacé supérieur, du milieu du Campanien à la fin du Maastrichtien, il y a 76 à 66 Ma.

Liste des genres 

Cette tribu comporte les genres Parasaurolophus (le genre type), Charonosaurus et, éventuellement,  Blasisaurus, qui présentent des crêtes similaires.

Classification

Cladogrammes

Cruzado-Caballero  (2013) 
Le cladogramme établi par Cruzado-Caballero  en 2013 :

Prieto-Márquez  (2013) 
Le cladogramme suivant, qui a été réalisé par Albert Prieto-Márquez et ses collègues la même année, montre une phylogénie des lambéosaurinés notablement différente, avec une tribu des Parasaurolophini n'englobant que deux genres : Charonosaurus et Parasaurolophus :

Un nouveau cladogramme plus large, plus complet et plus récent, réalisé par Prieto-Marquez et ses collègues en 2016, se trouve dans l'article Hadrosauridae.

Notes et références

Annexes

Liens internes 
 Hadrosauridae
 Lambeosaurinae
 Parasaurolophus
 Charonosaurus
 Blasisaurus 
 Liste des genres de dinosaures

Références taxonomiques 
 ou Parasaurolophini ? Parks, 1923 

Ornithischien (nom scientifique)
Hadrosauridae
Dinosaure du Crétacé supérieur
Taxon fossile décrit en 1923